Buchenaugraben ist ein Gewässername:

 Buchenaugraben (Riß), rechter Zufluss der Riß gegenüber Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Buchenaugraben (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zur Isar) im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Buchengraben